Семён-Кюеле, Семен-Кюеле — топоним в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Семен-Кюеле — озеро, на левом берегу р. Сартанг, Республика Саха (Якутия), координаты 66°46' с. ш. 132°30' в. д.
 Семен-Кюеле — озеро, в правобережье р. Чурас-Сяне, Республика Саха (Якутия), координаты 68°55' с. ш. 152°49' в. д.
 Семен-Кюеле — озеро, в левобережье р. Борулах, Республика Саха (Якутия), координаты 67°05' с. ш. 134°19' в. д.
 Семён-Кюеле — озеро, в правобережье р. Хара-Улах, Республика Саха (Якутия), координаты 70°37' с. ш. 136°49' в. д.
 Семён-Кюеле — озеро, в левобережье р. Ванькина, Республика Саха (Якутия), координаты 71°57' с. ш. 139°48' в. д.
 Семён-Кюеле — озеро, в левобережье р. Тыалычыма, Республика Саха (Якутия), координаты 63°58' с. ш. 120°44' в. д.
 Семён-Кюеле — озеро, исток р. Чубукулах, Республика Саха (Якутия), координаты 67°32' с. ш. 129°48' в. д.

См. также 
 Семён-Кюель

Примечания